Szydłowiec (district)
 Szydłowiec (stad), de hoofdplaats van dit district
 Szydłowiec (gemeente)
 Szydłowiec (Subkarpaten)